Slovo stigma (z latinského stigma, původně z řeckého στίγμα značka, cejch, skvrna; pl. stigmata) má několik významů.

Původně termín označoval vypálené či vyřezané znamení 
k označení vlastnictví na těle dobytčete
jako tetování (ozdoba)
k označení, že daná osoba je otrok, zločinec, prostitutka, zrádce či duševně nemocný 
sociální stigma – znamení nemilosti, vyloučení či morálního poskvrnění

stigmata – v křesťanství označení buď:
rány na těle Ježíše Krista přibitého na kříž
rány na těle křesťanů, které připomínají ukřižovaného Krista a patrně souvisejí s mystickým, náboženským či psychologickým zážitkem

biologie
stigma (botanika) neboli světločivná skvrna, fotosenzitivní pigmentová skvrnka u některých jednobuněčných organismů (např. krásnoočko)
stigma jako synonymum ke slovu blizna
stigma (dýchání) – otvor na straně těla hmyzu, směřuje do vzdušnic
stigma (entomologie) neboli plamka, barevná skvrna na křídlech hmyzu
stigma (anatomie) – malá skvrna či znamínko, zejména na pokožce, někdy jako následek úrazu (v patologii)
 stigma – bělavé místo na vaječníku, kde došlo ke kontrakci cév vlivem vyvíjejícího se folikulu a brzy dojde k ovulaci

další významy
stigma (geometrie)
V psychoanalýze se tak označuje psychosomatický syndrom

kultura a literatura
 Stigmata (album, Arch Enemy) – album švédské kapely Arch Enemy z roku 1998
Stigmata (film) – film z roku 1999
Stigma (kniha) – kniha Karen Slaughterové.
Stigma (Goffman) – kniha amerického sociologa Ervinga Goffmana
stigma (řecké písmeno) – zaniklé písmeno starořečtiny (ϛ), jež může znamenat i číslovku 6
Stigma (kapela) – death metalová hudební skupina
Stigma (písnička) – písnička od k-popové skupiny BTS

Externí odkazy